Imagine může znamenat:

 Imagine (skladba) — píseň Johna Lennona
 Imagine (album) — studiové album Johna Lennona
 Imagine (album, Armin van Buuren) — studiové album Armina van Buurena
 Imagine (software) — 3D renderovací software

Ve slovních spojeních:
 Imagine Cup — studentská soutěž pořádaná společností Microsoft